Osoby o tym nazwisku:
 David Zec – słoweński piłkarz
 Ermin Zec – bośniacki piłkarz